Ñuble (regio), een regio van Chili
Ñuble (oude provincie van Chili), een voormalige provincie van Chili
Ñuble (rivier), een rivier in Chili